Прави́тельство Ланье́ля () — французский кабинет министров периода Четвёртой республики во главе с Жозефом Ланьелем:

 Правительство Ланьеля (1) — с 27 июня 1953 по 16 января 1954 года;
 Правительство Ланьеля (2) — с 16 января по 12 июня 1954.

Правительство Франции